Ян Адамский (; род. 11 ноября 1943, Варшава) — польский шахматист; международный мастер (1976).

Чемпион Польши 1982 года. По итогам турнира раздел 1-2 место с А. Сыгульским и победил последнего в матче за 1-е место со счётом 2½ : 1½ (+1 =3).

Его брат, Анджей, также международный мастер с 1980 года.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература и ссылки

Ссылки 

Шахматисты Польши